Vay-kastélyok (Golop)
 Vaja várkastélya
 Vay-kastély (régi)
 Vay-kastély (új)
 Vay-kastély (Berkesz)
 Vay-kastély (Dubicsány)
 Vay-kastély (Tiszacsege)
 Vay–Serényi-kastély
 Zichy–Vay-kastély